Лепотица и Звер може да се односи на:

 Лепотица и Звер (филм из 1991)
 Лепотица и Звер (филм из 2014)
 Лепотица и Звер (филм из 2017)
 Лепотица и Звер (стрип)